Crocco è un termine con diversi significati che può riferirsi a:
 Crocco – gancio o uncino usato nella pesca dei tonni
 Crocco – gancio usato per tendere la corda di una balestra
 Crocco – imbragatura o cinturone di cuoio usato dai portatori di crocifissi nelle processioni (Liguria e Basso Piemonte)

Persone
 Ángela Crocco (1921-1970) – cestista argentina
 Benedetta Crocco Mazzini (1971) – attrice, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana naturalizzata svizzera, figlia di Virgilio
 Carmine Crocco (1830-1905) – brigante italiano
 Dino Crocco (1932-2010) – musicista e conduttore televisivo italiano
 Domenico Crocco (1962) – dirigente pubblico e scrittore italiano
 Ernesto Crocco (1895-1955) – calciatore italiano, fratello di Felice e Giulio
 Felice Crocco, meglio noto come Albino (1890-...) – calciatore italiano, fratello di Ernesto e Giulio
 Gaetano Arturo Crocco (1877-1968) – scienziato italiano
 Giulio Crocco (1891-...) – calciatore italiano, fratello di Ernesto e Felice
 Luigi Crocco (1909-1986) – scienziato italiano, figlio di Gaetano Arturo
 Virgilio Crocco (1940-1973) – giornalista italiano

Altro
10606 Crocco – asteroide
Cratere Crocco – cratere lunare
Monte Crocco – cima delle Serre calabresi
Teorema di Crocco – teorema che si applica alla meccanica dei fluidi